Вильгельмсбург:

Населённые пункты
 Вильгельмсбург (Нижняя Австрия) — город в Австрии.
  — район Гамбурга (Германия).
 Вильгельмсбург — муниципалитет в Передней Померании (Германия)

Постройки
 Дворец Вильгельмсбург (Бархфельд) — бывшая резиденция графов Гессен-Филиппсталь-Бархфельда
 Дворец Вильгельмсбург (Хильхенбах) — бывшая летняя резиденция графов Нассау-Зиген-Хильхенбаха
 Вильгельмсбург (Ульм) — часть крепости Ульм
 Замок Вильгельмсбург (Шмалькальден) — бывшая летняя резиденция ландграфов Гессен-Касселя
 старое название Веймарской резиденции в XVII—XVIII веках